Parti populaire progressiste (PPP) est un nom porté par différents partis politiques à travers le monde :
 Allemagne : Parti populaire progressiste, actif de 1910 à 1918 ;
 Anguilla : Parti populaire progressiste, fondé en 1976 ;
 Gambie : , fondé en 1959 ;
 Guyana : Parti populaire progressiste, fondé en 1950 ;
 Malaisie : , actif de 1953 à 2014 ;
 Sainte-Lucie : , actif de 1950 à 1964 ;
 Îles Salomon : , actif de 1974 à 1979 ;
 Suriname : Parti populaire progressiste du Suriname, actif de 1946 à 2014 ;
 Ouganda : Parti populaire progressiste, fondé en 2004.